Potrerillos puede referirse a:

 lago Potrerillos, espejo de agua en la provincia de Mendoza, Argentina;
 Potrerillos (Salta), localidad de la provincia de Salta, Argentina;
 Potrerillo, localidad de la Provincia de San Luis, Argentina;
 Potrerillos (Mendoza), localidad de la provincia de Mendoza, Argentina;
 Potrerillos (Chile), campamento minero ubicado en la III Región de Atacama, Chile;

en Honduras 
 Potrerillos (Cortés), localidad y municipio en el departamento de Cortés;
 Potrerillos (El Paraíso), localidad y municipio en el departamento de El Paraíso;

en Panamá 
 Potrerillos (Chiriquí), corregimiento en el distrito de Dolega, provincia de Chiriquí;
 Potrerillos Abajo, corregimiento en el distrito de Dolega, provincia de Chiriquí.